SMF est un sigle, qui signifie :
 Scouts musulmans de France ;
 Société mathématique de France ;
 Société météorologique de France ;
 Société mycologique de France ;
 Sondeur multifaisceau ;
 Service des Musées de France
 en anglais :
 Simple Machines Forum, un script de forum Internet,
 ,
 Standard MIDI file, le format standard de fichier MIDI (Musical Instrument Digital Interface) ; les fichiers ont généralement pour extension : .mid ou .midi.

SMF est aussi un code, qui représente :
 l'aéroport international de Sacramento, selon les codes AITA.